

Australia 
 Chiesa di San Giacomo a Sydney

Belgio 
 Chiesa di San Giacomo ad Anversa
 Chiesa di San Giacomo a Lichtervelde
 Chiesa di San Giacomo a Ypres
 Chiesa di San Giacomo a Gand
 Chiesa di San Giacomo a Bruges
 Chiesa di San Giacomo a Gits
 Chiesa di San Giacomo a Sint Jacobskapelle
 Chiesa di San Giacomo a Bruxelles
 Chiesa di San Giacomo a Liegi
 Chiesa di San Ciacomo a Namur

Francia 
 Chiesa di San Giacomo  a Dieppe
 Chiesa di San Giacomo a Labouheyre
 Chiesa di San Giacomo a Lisieux
 Chiesa di San Giacomo ad Abbeville

Germania 
 Chiesa di San Giacomo a Rothenburg ob der Tauber

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Giacomo della Rivera – chiesa di L'Aquila
 Chiesa di San Giacomo – chiesa di Scerni (CH)

Basilicata 
 Chiesa di San Giacomo a Matera

Campania 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore a Castellammare di Stabia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Giacomo a Bevilacqua, frazione di Crevalcore
 Chiesa di San Giacomo Apostolo a Ferrara
 Chiesa di San Giacomo a Ferrara, sconsacrata
 Chiesa di San Giacomo a Lorenzatico, frazione di San Giovanni in Persiceto
 Chiesa di San Giacomo a Parma
 Chiesa di San Giacomo a Piumazzo, frazione di Castelfranco Emilia 
 Chiesa di San Giacomo a Ponte dell'Olio
 Chiesa di San Giacomo a Soragna

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Giacomo a Coseano
 Chiesa di San Giacomo a Trieste
 Chiesa di San Giacomo a Udine

Lazio 
 Chiesa di San Giacomo al Colletrone a Rieti
 Chiesa di San Giacomo in Augusta a Roma

Liguria 
 Chiesa di San Giacomo a Chiavari 
 Chiesa di San Giacomo a Coreglia Ligure
 Chiesa di San Giacomo a Genova
 Chiesa di San Giacomo a Martina Olba, Urbe

Lombardia 
 Chiesa di San Giacomo a Brescia
 Chiesa di San Giacomo a Como
 Chiesa di San Giacomo Maggiore a Crema
 Chiesa di San Giacomo a Isso, di cui ora restano solo le rovine
 Chiesa di San Giacomo a Lodi 
 Chiesa di San Giacomo a Sant'Omobono Terme
 Chiesa di San Giacomo a Saronno
 Chiesa di San Giacomo a Soncino
 Chiesa di San Giacomo il Maggiore a Somendenna  frazione di Zogno

Marche 
 Chiesa di San Giacomo ad Ancona (distrutta)
 Chiesa di San Giacomo ad Ascoli Piceno

Piemonte 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore ad Agliano Terme
 Chiesa di San Giacomo a Camino
 Chiesa di San Giacomo a Varallo

Puglia 
 Chiesa di San Giacomo ad Altamura
 Chiesa di San Giacomo a Barletta
 Chiesa di San Giacomo a Lecce
 Chiesa di San Giacomo a Trani

Sardegna 
 Chiesa Collegiata di San Giacomo a Cagliari
 Chiesa di San Giacomo a Ittireddu
 Chiesa di San Giacomo  a Nughedu Santa Vittoria
 Chiesa di San Giacomo  a Pattada
 Chiesa di San Giacomo a Sassari

Sicilia 
 Chiesa di San Giacomo a Bivona
 Chiesa di San Giacomo a Collesano
 Chiesa di San Giacomo Maggiore a Milazzo 
 Chiesa di San Giacomo dei Militari a Palermo
 Chiesa di San Giacomo la Marina a Palermo
 Chiesa di San Giacomo a Paternò
 Chiesa di San Giacomo a Sclafani Bagni 
 Chiesa di San Giacomo a Villarosa

Toscana 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore a Massa
 Chiesa di San Giacomo a Pontremoli
 Chiesa di San Giacomo d'Altopascio a Pontremoli
 Chiesa di San Giacomo Maggiore a Porto Azzurro
 Chiesa di San Giacomo a Siena
 Chiesa di San Giacomo a Montevitozzo, Sorano

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Giacomo a Ortisei
 Chiesa di San Giacomo a Kastelaz a Termeno
 Chiesa di San Giacomo al Passo a Funes
 Chiesa dei Santi Giacomo e Silvestro ad Arco

Valle d'Aosta 
 Chiesa di San Giacomo  ad Ayas
 Chiesa di San Giacomo a Issime

Veneto 
 Chiesa di San Giacomo a Castelfranco Veneto
 Chiesa di San Giacomo a Schio
 Chiesa di San Giacomo da l'Orio a Venezia
 Chiesa di San Giacomo di Rialto a Venezia
 Chiesa di San Giacomo della Giudecca a Venezia

Regno Unito 
 Chiesa di San Giacomo a Londra, Clerkenwell
 Chiesa di San Giacomo a Londra, Piccadilly

Repubblica Ceca 
 Chiesa di San Giacomo a Praga

Slovenia 
 Chiesa di San Giacomo a Capodistria

Svezia 
 Chiesa di San Giacomo a Stoccolma

Svizzera 
 Chiesa di San Giacomo a Faido

Pagine correlate 
 Basilica di San Giacomo (disambigua)
 Chiesa di San Jacopo
 Chiesa di San Giacomo Apostolo
 Chiesa di San Giacomo Maggiore
 Convento di San Giacomo
 Oratorio di San Giacomo
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo
 Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo 
 Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo Apostoli
 Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo